Пустипуси су насељено мјесто у општини Љубиње, Република Српска, БиХ. Према попису становништва из 1991. у насељу је живјело 64 становника.

Географија

Историја

Становништво

Референце

Види још 

 Општина Љубиње
 Источна Херцеговина

Насељена места у Љубињу
Насељена мјеста у Републици Српској
Википројект географија/Насеља у Босни и Херцеговини